94 může být:

 94 (číslo) – přirozené číslo
 94 – rok
 94 př. n. l. – rok
 Messier 94 – spirální galaxie v souhvězdí Honicích psů
 STS-94 – let raketoplánu Columbia